Souza Silva ist der Familienname folgender Personen:

 Aléx Bruno de Souza Silva (Aléx Bruno; * 1993), brasilianischer Fußballspieler
 Carlos Alexandre de Souza Silva (* 1986), brasilianischer Fußballspieler
 Cristiane Rozeira de Souza Silva (* 1985), brasilianische Fußballspielerin, siehe Cristiane
 Walace Souza Silva (* 1995), brasilianischer Fußballspieler, siehe Walace
 Welinton Souza Silva (* 1989), brasilianischer Fußballspieler, siehe Welinton
 Willamis de Souza Silva (Souza; * 1979), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Silva Souza
 Silva de Souza